Lycarion (Ликарион — „мали вук”) је изумрли род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду средњег Еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Lycarion.

Временска распрострањенст рода Lycarion унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Miacidae

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке